Ке́йро — город в штате Джорджия, США. По данным переписи 2010 года население города составляет 9607 человек. Окружной центр округа Грейди.

История 

Кейро был основан в 1835 году, а в 1905 город стал окружным центром новообразованного округа Грейди. Кейро также называют «Сироп Сити» из-за того, что в 1900—1990-х годах в городе велось производство сиропа.

Отдых и развлечения 

Рядом с Кейро находятся охотничьи угодья и места для рыбной ловли, также этот район представляет исторический интерес. Местный индустриальный сектор находится в хорошем состоянии, благодаря производственным, обслуживающим компаниям и фирмам занимающимся здравоохранением. Район является местом проведения некоторых фестивалей, в числе которых: Calvary’s Mule Day, Whigham’s Rattlesnake Roundup и Cairo’s own Antique Car Rally.

География 

По данным Бюро переписи населения США Кейро располагается на общей площади в 24 км² (9,4 квадратных мили), при этом 0,26 км² (0,1 квадратной мили) составляет вода.

Климат

Известные уроженцы Кейро 

 Джейк Бандрик — музыкант, барабанщик в рок/поп группе Mayday Parade.
 Дэвид Пондер — игрок в американский футбол, выступавший за команду «Даллас Ковбойз».
 Джеки Робинсон — бейсболист, первый темнокожий игрок в Главной лиге бейсбола (МЛБ).
 Дэррил Синглтэри — музыкант, играющий в жанре кантри.
 Джордж Т. Смит — политик от демократической партии.
 Билл Стэнфилл — игрок в американский футбол, выступавший за команду «Майами Долфинс».
 Мики Томас — музыкант, играющий в жанре рок и блюз, является членом группы Jefferson Starship.
 Кёрли Уилльямс — музыкант, игравший в жанре кантри.
 Бобби Уолден — игрок в американский футбол, выступавший за команды НФЛ «Питтсбург Стилерз» и «Миннесота Вайкингс».
 Тереза Эдвардс — баскетболистка, четырёхкратная олимпийская чемпионка в составе национальной сборной США.

Примечания 

Города Джорджии
Окружные центры Джорджии